Le Patatas chipas club est un groupe de funk originaire de Grens en Suisse.

À la base de ce collectif nous trouvons Laurent Quinche (orgue Hammond B3, Claviers, Rhodes), Fabrice Dumartheray (basse), David Touille (batterie) et Sylvain Miroufle (guitare).

Puisant leurs diverses influences dans le funk des années 1970 mais aussi dans le hip-hop et le jazz le groupe a su mixer tout ça pour arriver à fournir un son nouveau.

Groupe musical suisse
Groupe de funk